Futbol Kluby Kaisar (, Futbol Kluby Kajsar), känd under förkortningarna FC Kaisar eller Kaisar, är en professionell fotbollsklubb från Qyzylorda i Kazakstan.

Laget grundades 1968, och gick då under namnet Volna.

Meriter 
Cupen i fotboll 
 Cupmästare (2) 1998, 2019
Silver (1): 1997

Supercupen i fotboll
Supercup: (0): 
Silver (1): 2020

Placering senaste säsonger

Trupp 2019
Uppdaterad: 8 april 2019

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan